Kemmerich steht für:

 Kemmerich (Lindlar), ein Ortsteil der Gemeinde Lindlar im Oberbergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen
 Sodecia Kemmerich, ein Unternehmen aus Attendorn in Nordrhein-Westfalen

Kemmerich ist der Familienname folgender Personen:
 Dietrich Hermann Kemmerich (1677–1745), deutscher Rechtswissenschaftler
 Max Kemmerich (1876–1932), deutscher Kunst- und Kulturhistoriker, Privatgelehrter und Schriftsteller
 Otto Kemmerich (1886–1952), deutscher Langstreckenschwimmer
 Thomas Kemmerich (* 1965), deutscher Politiker (FDP), ehemaliger Ministerpräsident von Thüringen